

Шоркістри — село, Урмарський район, Чувашія
 Шоркістри — селище, Урмарський район, Чувашія